Chacabuco pode referir-se aos departamentos argentinos:

Chacabuco (departamento do Chaco)
Chacabuco (departamento de San Luis)

Desambiguação